

Persone 
 Eugène Cormon (1811-1903), drammaturgo francese
 Fernand Cormon (1845-1924), pittore francese
 Pierre Cormon (1965), scrittore svizzero

Letteratura 
 La signorina Cormon (La vieille fille), romanzo di Honoré de Balzac pubblicato nel 1836